Molekulska formula -{C9H12O3}- se može odnositi na:

 Homovanilil alkohol
 Veratrol alkohol